Scalzo ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Scalzo (* 1959), italienischer Fechter
 Mario Scalzo (* 1984), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Petey Scalzo (1917–1993), US-amerikanischer Boxer im Federgewicht.